Der Wahlkreis Cloppenburg ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst vom Landkreis Cloppenburg die Städte Cloppenburg und Löningen, sowie die Gemeinden Cappeln (Oldenburg), Emstek, Essen (Oldenburg), Lastrup, Lindern (Oldenburg) und Molbergen.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Cloppenburg sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Christoph Eilers (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Stephan Christ (Grüne) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 67.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Cloppenburg sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Christoph Eilers (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 67.

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Eilers, Christoph" |Christoph Eilers
|60,8
|57,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Riesenbeck, Stefan" |Stefan Riesenbeck
|22,1
|21,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Christ, Stephan" |Stephan Christ
|5,6
|5,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Yilmaz, Mutlu" |Mutlu, Yilmaz
|3,8
|6,9
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Reglitzki, Hans-Jürgen" |Hans-Jürgen Reglitzki
|2,6
|2,7
|-
| AfD
| data-sort-value="Büscher, Dirk" |Büscher, Dirk
|5,1
|5,1
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,2
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,3
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,4
|-
| Piratenpartei || || ||0,1
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 59,5 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Cloppenburg sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Clemens Große Macke (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 67.

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Große Macke, Clemens" |Clemens Große Macke
|69,4
|57,6
|-
| SPD
| data-sort-value="Ortac, Adem" |Adem Ortac
|17,0
|17,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Schnieders, Wilhelm" |Wilhelm Schnieders
|3,8
|12,6
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Dunkel, Ulf" |Ulf Dunkel
|5,1
|7,1
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Klitzing von, Michael" |Michael von Klitzing
|2,3
|1,9
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Wienken, Katharina" |Katharina Wienken
|1,5
|1,5
|-
| Freie Wähler || || ||0,6
|-
| NPD || || ||0,4
|-
| PBC || || ||0,3
|-
| Die Freiheit || || ||0,2
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,1
|-
| ZENTRUM
| data-sort-value="Beuse, Dieter" |Dieter Beuse
|1,0
|
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 56,7 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Cloppenburg fünf Kandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Clemens Große Macke (CDU).

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Große Macke, Clemens " | Clemens Große Macke
| 70,4
| 66,6
|-
| SPD
| data-sort-value="Horn, Frank Henry " | Frank Henry Horn
| 16,0
| 15,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Mutlu, Yilmaz " | Yilmaz Mutlu
| 4,6
| 7,9
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Klitzing, von, Michael" | Michael von Klitzing
| 4,3
| 3,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Jäger, Michael " | Michael Jäger
| 4,6
| 3,5
|-
| NPD
|
|
| 0,7
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,4
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,3
|-
| PBC
|
|
| 0,3
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|-
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Cloppenburg)